Por supertaça pode estar à procura de:
 Supertaça Europeia - uma competição futebolística entre clubes da Europa;
 Supertaça de Portugal - uma competição de futebol cujo nome oficial é Supertaça Cândido Oliveira.

Desambiguação